Андре́й Родио́нов:
 Родионов, Андрей Борисович (род. 1954) — советский и российский музыкант-электронщик, программист, разработчик компьютерных игр, участник дуэта Андрей Родионов и Борис Тихомиров.
 Родионов, Андрей Викторович (род. 1971) — русский поэт и драматург.
 Родионов, Андрей Егорович (род. 1956) — советский и российский художник-акварелист, график, преподаватель.